Paolone  – variante del nome Paolo
 Benito Paolone – politico e dirigente sportivo italiano

Pagine correlate 
Paoloni